Tal des Todes steht für:

 Tal des Todes (Bydgoszcz), Massengräber aus dem Zweiten Weltkrieg in der polnischen Stadt Bydgoszcz
 Tal des Todes (1942), US-amerikanischer Western (Originaltitel: Valley of the Sun)
 Todestal, Waldgebiet in Russland, siehe Mjasnoi Bor
 Tal des Todes, ein Teil der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
 Tal des Todes, auch Tal der Todesschatten oder finsteres Tal: Psalm 23, Vers 4

Siehe auch:
 Death Valley (Begriffsklärung)